

Archéologie 
 La Noce de Pierres, alignement mégalithique situé à Brasparts dans le Finistère

Cinéma 
 La Noce de Fatty (1917), comédie burlesque américaine de Roscoe Arbuckle
 La Noce (1944), film soviétique réalisé par Isidore Annenski ;
 La Noce (1978), film tunisien réalisé par Fadhel Jaïbi et Fadhel Jaziri pour le Nouveau Théâtre de Tunis ;
 La Noce (2000), film russe réalisé par Pavel Lounguine ;
 La Noce (2004), film polonais réalisé par Wojciech Smarzowski.

Littérature 
 La Noce (1887), nouvelle d’Anton Tchekhov ;
La Noce (1889), comédie d’Anton Tchekhov.
 La Noce du poète (1999), roman chilien d'Antonio Skármeta

Peinture 
 La Noce (1904), tableau d'Henri Rousseau ;
 La Noce (1911), tableau de Chagall ;
 La Noce (1911-1912), tableau de Fernand Léger.

Théâtre 
 La Noce et l'Enterrement (1826), pièce de théâtre d'Alexandre Dumas, Espérance-Hippolyte Lassagne et Gustave Vulpian
 La Noce (Tchekhov) (1889), comédie en un acte d'Anton Tchekhov
 La Noce chez les petits bourgeois (1919-1926), pièce de théâtre en un acte de Bertolt Brecht.

Voir aussi